В 2002 году проходил 54-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Итоги сезона 
2002 год знаменовался началом эры 990-кубовых четырёхтактников в премьер-классе, пришедших на смену 500-кубовым двухтактникам, однако жесткого запрета на ранее используемый тип мотоциклов не было, так что команды-сателлиты продолжили использовать двухтактные машины. Однако превосходство четырёхтактников было очевидно, и к концу сезона 2003 года в MotoGP уже не было 500-кубовых мотоциклов.

Чемпион прошлого года Валентино Росси гонялся на новом мотоцикле Honda RC211V с ошеломляющим успехом, выиграв 11 гонок и лишь однажды опустившись ниже 2-го места из-за проблем с шинами в Брно. 355 очков, набранные им в этом году, побили прежний рекорд Мика Дуэна сезона 1997 года с 340 очками. Алекс Баррош получил Honda RC211V только на последние 4 гонки сезона, 2 из которых выиграл и в оставшихся двух был на подиуме. Suzuki начала год на шинах Dunlop, но потом сменила этого шинника на Michelin после 3-х гонок.

Гран-при

MotoGP 

 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

Положение в Кубке конструкторов MotoGP

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам